Habitant de la vila de Binissalem
 Dialecte del català, parlat a Binissalem